Coșești se poate referi la:

 Localități din România:
 Coșești, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Coșești, Vaslui

Vezi și 
 Coșuleni (dezambiguizare)
 Cosești

Toponime românești